Monster — девятый студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M., был издан в 1994 году на лейбле Warner Bros.. Спродюсированный самими музыкантами и Скоттом Литтом, диск был намеренно задуман стилистическим переходом от предыдущих пластинок коллектива — Out of Time (1991) и Automatic for the People (1992), к громкому, искаженному гитарному звуку и простым аранжировкам песен. Тексты Майкла Стайпа затрагивали тему природы рок-знаменитости, он создавал их, используя различные метафоры. Во главе с синглом «What’s the Frequency, Kenneth?», альбом дебютировал на вершине чарта Billboard 200. В поддержку пластинки группа организовала гастрольный тур, первый с 1989 года.

Список композиций 
Все песни написаны Биллом Берри, Питером Баком, Майком Миллзом и Майклом Стайпом.

Первая сторона — «Головная часть»
 «What's the Frequency, Kenneth?» — 4:00
 «Crush with Eyeliner» — 4:39
 «King of Comedy» — 3:40
 «I Don’t Sleep, I Dream» — 3:27
 «Star 69» — 3:07
 «Strange Currencies» — 3:52

Вторая сторона — «Хвостовая часть»
 «Tongue» — 4:13
 «Bang and Blame» — 5:30
 «I Took Your Name» — 4:02
 «Let Me In» — 3:28
 «Circus Envy» — 4:15
 «You» — 4:54

Примечания 
Издания альбома на кассетах и грампластинках отличались другими названиями сторон. Композиции 1-6 именовались «С Side» (сторона С), композиции 7-12 именовались «D Side» (сторона Д).

Участники записи 
R.E.M.
 Билл Берри — ударные, перкуссия, бас-гитара, бэк-вокал
 Питер Бак — гитара, орган
 Майк Миллз — бас-гитара, фортепиано, орган, гитара, бэк-вокал
 Майкл Стайп — вокал

Дополнительные музыканты
 Салли Дуорски — бэк-вокал на «King of Comedy» и «Bang and Blame»
 Рэйн Феникс — бэк-вокал на «Bang and Blame»
 Тёрстон Мур — вокал и гитара на «Crush with Eyeliner»

Производство
 Дэвид Колвин — помощник звукоинженера (студия «Crossover»)
 Джефф Деморрис — помощник звукоинженера (студия «Ocean Way»)
 Марк Грабер — помощник звукоинженера (студия «Criteria»)
 Марк Ховард — звукоинженер (студия «Kingsway»)
 Виктор Джанакуа — помощник звукоинженера (студия «Ocean Way»)
 Скотт Литт — продюсирование
 Стивен Меркассен — мастеринг (перкуссия)
 Пэт Маккарти — звукоинженер
 Марк «Микровэйв» Митровиц — технический ассистент
 R.E.M. — продюсирование

Хит-парады

Альбом

Альбом в конце года

Примечания 

Альбомы R.E.M.
Альбомы, спродюсированные Скоттом Литтом
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы альтернативного рока
Гранж-альбомы
Альбомы панк-рока